Kapitæl kan have flere betydninger eller specialiseringer:
 Kapitæl (typografi) – en klasse af bogstaver
 Kapitæl (arkitektur) – et søjlehoved
 Kapitæl (bogbinderi) – tøjstykker foroven og forneden ved ryggen på et bogbind til forstærkning og pynt